SBC steht für:

 Saia-Burgess Electronics, Schweizer Elektronikhersteller
 SB Chiemgau Traunstein, Sportverein
 Sensotronic Brake Control, ein Bremssystem von Mercedes-Benz, siehe Elektrohydraulische Bremse
 Server-based Computing
 Session Border Controller, ein Netzwerkgerät zur Absicherung von IP-Telefonie
 Single-Board Computer, siehe Einplatinencomputer
 Southern Baptist Convention, ein Baptistenverband in den Vereinigten Staaten
 Southwestern Bell Corporation, US-amerikanischer Telekommunikationsanbieter, siehe SBC Communications
 Subband Codec, ein Audio-Codec für Bluetooth, siehe Low Complexity Subband Codec
 System-Basis-Chip

sbc steht für:
 Kele (Neuguinea) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung